Cuka steht für:
 Cuka (Sprache), regionale Variante von Meru (Sprache), Sprache der Meru (Volk)

Cuka ist der Familienname folgender Personen:
 Frances Cuka (1936–2020), britische Schauspielerin